Тиханович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тиханович, Александр Григорьевич (1952—2017) — советский и белорусский эстрадный певец, участник ансамбля «Верасы».
 Тиханович, Михаил Григорьевич (1920—2003) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Тиханович, Орасио (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Тиханович, Поликарп Васильевич (1813—1888) — российский филолог, действительный статский советник.

См. также 
 Тихонович